Pastorin – cognome italiano
 Darwin Pastorin – giornalista italiano